
Molekulska formula -{C15H24N2O17P2}- se može odnositi na:

 Uridin-difosfat glukoza
 Uridin-difosfat galaktoza